KKK est un sigle qui peut signifier : 
 Ku Klux Klan, organisation suprémaciste blanche américaine d'extrême-droite ;
 Koma Komalên Kurdistan, organisation politique kurde en Turquie dans les années 2000 ;
 Kinder, Küche, Kirche ou 3K (« enfants, cuisine, église »), ancien slogan allemand associé à une vision du rôle de la femme ;  
 Kataas-taasang, Kagalang-galangang Katipunan ng̃ mg̃á Anak ng̃ Bayan ou Katipunan, société activiste agissant aux Philippines ;
 Kühnle, Kopp & Kausch, fabricant de turbines et de turbocompresseurs, aujourd'hui intégré à Howden et distribué par Cfatec.

KKK est un code qui peut signifier : 
 Atlasjet, une compagnie aérienne turque, selon le code OACI des compagnies aériennes.

kkk est un code qui peut signifier : 
 kokota, une langue parlée par environ 900 locuteurs aux Salomon, selon les codes de langue de la norme ISO 639-3.

Code